Il doppio del torneo di tennis Sarasota Grand Prix 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrés Gómez e Ricardo Ycaza che hanno battuto in finale David Carter e Rick Fagel 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mike Cahill /  John James (semifinali)
 Ismail El Shafei /  Paul Kronk (primo turno)

 José Higueras /  Steve Krulevitz (primo turno)
 Joel Bailey /  Charles Owens (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sarasota Grand Prix 1980